Danielle Rousseau, personatge de ficció de la sèrie Lost.
 Henri Rousseau, pintor naïf.
 Jean-Jacques Rousseau, pensador i escriptor en llengua francesa.
 Michel Rousseau, ciclista francès
 Théodore Rousseau, pintor francès de l'Escola de Barbizon.
 Jean-Baptiste Rousseau, poeta i dramaturg francès.